Kumara puede hacer referencia a:

Kumara: localidad de Nueva Zelanda.
Kumara: cráter del planeta Marte.
Kumaras: cuatro sabios hijos del dios Brahmá.
Kumara: género botánico.